Rahkasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rahkasaari (ö i Egentliga Tavastland), Tavastehus, 
 Rahkasaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar